Weckbecker ist der Familienname folgender Personen:

 August Weckbecker (1888–1939), deutscher Bildhauer
 Erich von Weckbecker (1920–2005), deutscher Facharzt für Innere Medizin und Naturheilkunde
 Franz Georg Severus Weckbecker (1775–1862), Gutsbesitzer und Kaufmann
 Peter Weckbecker (1807–1875), Jurist, Richter und Abgeordneter
 Raoul Weckbecker (1898–1978), luxemburgischer Sportler